

Architettura 
 Château Thévenot – edificio storico nel comune francese di Audincourt

Armi 
 Excelsior-Thévenot P2 – bomba a mano francese, prodotta durante la prima guerra mondiale e nota anche come Ballerina
 Petardo Thévenot – bomba a mano francese, prodotta durante la prima guerra mondiale

Persone 
 Laurent Thévenot – economista francese
 Melchisédech Thévenot – scrittore, scienziato, orientalista viaggiatore, cartografo, inventore e diplomatico francese
 Jean de Thévenot – linguista, viaggiatore, naturalista e botanico francese